Le mot Quark désigne :
 Une particule de la physique,
 Un personnage récurrent de la série télévisée Star Trek: Deep Space Nine.
 Un fromage à pâte fraîche d'origine allemande, et slave sous le nom de tvorog.
 Un logiciel de modélisation 3D utilisé pour créer des niveaux de jeu vidéo.
 Quark Inc., la société qui édite le logiciel QuarkXPress
 Un micro-noyau utilisé dans le Système d'exploitation MorphOS
 Quarks représente des chaînes de caractères entier utilisé en conjonction avec Xlib
 Quark fut un groupe de musique français (1997-2010) composé du couple Valérie et Eric Tong Cuong, et de François Lardeau.